Сунь Тяньтянь і Янь Цзи були чинними чемпіонками, але цього разу Янь вирішила не брати участі.
Сунь грала в парі з Ваня Кінґ, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Накамура Айко і Моріта Аюмі.

Джилл Крейбас і Марина Еракович виграли титул, перемігши у фіналі пару Накамура і Моріта з рахунком 4–6, 7–5, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 2008